Madison Square Garden, pavelló esportiu de la ciutat de Nova York (Estats Units)
 Meteosat de segona generació, grup de satèl·lits meteorològics de la família Meteosat
 Microgravity Science Glovebox, conenidor per a experiments a l'Estació Espacial Internacional
 Michael Schenker Group, grup de rock fundat per Michael Schenker
 Glutamat monosòdic (del seu nom en anglès Monosodium Glutamate), additiu alimentari derivat de l'àcid glutàmic
 .msg també és l'extensió dels fitxers de correu electrònic de Microsoft Outlook